Восточные легионы — добровольческие формирования из военнопленных, призывников и добровольцев с оккупированных территорий (СССР), которые сражались на стороне Германии в ходе Второй мировой войны.
 Французский армянский легион — воинская часть, иностранный легион в составе вооружённых сил Франции.